Gerrits ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Gerrits (* 1961), deutsche Schriftstellerin und Hörspielautorin
 Travis Gerrits (* 1991), kanadischer Freestyle-Skier